Lugli ist der Nachname folgender Personen:

 Giuseppe Lugli (1890–1967), italienischer Klassischer Archäologe und Topograph
 Massimo Lugli (* 1955), italienischer Journalist und Autor
 Oriello Lugli (* 1934), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Paolo Lugli (* 1956), italienischer Wissenschaftler im Fachbereich Nanoelektronik und Molekularelektronik
 Piero Maria Lugli (1923–1980), italienischer Architekt
 Remo Lugli (1920–2014), italienischer Journalist und Autor
 Vitaliano Lugli (1896–1955), italienischer Radrennfahrer
 Vittorio Lugli (1885–1968), italienischer Schriftsteller, Journalist und Literaturkritiker